

Sigle
 Paul Reed Smith – liutaio, fondatore di PRS Guitars
 Pedal Release System – dispositivo di sicurezza automobilistico

Codici 
 PRS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Parasi (Isole Salomone)
 PRS – codice identificativo del TVOR di Punta Raisi, radioassistenza per la navigazione aerea
 prs – codice ISO 639-3 della lingua dari

Statistica sanitaria – Oncologia 

 PRS – (Post-Recurrence Survival) – Sopravvivenza dopo recidiva